

Anno 
 1969 – (MCMLXIX in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1969 a.C.

Matematica 
 1969 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1969 Alain – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Cinema 
 1969 - I giorni della rabbia – film del 1988 diretto da Ernest Thompson

Musica 
 1969 – traccia dell'album The Stooges dei The Stooges del 1969
 1969 – album di Gabor Szabo del 1969
 1969 – album di Julie Driscoll del 1971
 1969 – traccia dell'album Geogaddi dei Boards of Canada del 2002
 1969 – album di Myka 9 del 2009
 1969 – album di Pink Martini e Saori Yuki del 2011
 1969 – album di The Niro del 2014
 1969 – singolo di The Niro del 2014
 1969 – album di Achille Lauro del 2019
 1969 – singolo di Achille Lauro del 2019
 1969: Velvet Underground Live with Lou Reed – album dei The Velvet Underground del 1974
 1969 Miles Festiva De Juan Pins – album di Miles Davis del 1993